Бодуен де Куртене Іван Олександрович Ян Неци́слав Іґна́ци (Іван Олександрович) Бодуе́н де Куртене́ (пол. Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay, рос. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ; 13 березня 1845, Радзимін, поблизу Варшави — 3 листопада 1929, Варшава) — російський та польський мовознавець.
 Ла-Шез-Бодуен, Ла-Шез-Бодуе́н (фр. La Chaise-Baudouin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш.
 Бодуен I (фр. Baudouin Ier, нід. Boudewijn I; 7 вересня 1930 — 31 липня 1993) — король Бельгії з 17 липня 1951 до кінця життя.
 Бодуен де Куртене Ромуальда Ромуальдівна, Ромуальда (Яніна) Ромуальдівна Бодуен де Куртене (пол. Romualda Baudouin de Courtenay), уроджена Багницька (пол. Bagnicka; 1857—1935) — польська лікарка.
 Бодуен де Куртене Софія Іванівна, Софія Бодуен де Куртене (1887—1967) — російська та польська художниця, представниця раннього російського авангарду.
 Бур-Бодуен, Бур-Бодуе́н (фр. Bourg-Beaudouin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер.
 Цезарія Бодуен де Куртене, Цезарія Бодуен де Куртене Еренкройц Єнджевічова (2 серпня 1885, Дерпт — 28 лютого 1967, Лондон) — польська етнологиня і етнографиня.
 Поль Бодуен (фр. Paul Baudouin; 1894 — 11 лютого 1964) — французький державний діяч.
 Бодуен, принц Бельгії, Бодуен Леопольд Філіп Марія Карл Антон Йосип Людовик (нім. Baudouin Léopold Philippe Marie Charles Antoine Joseph Louis von Belgien; 3 червня 1869, Брюссель — 23 січня 1891, Брюссель) — принц Бельгії, герцог саксонський, принц Саксен-Кобург-Готський.
 Ерік Бодуен (англ. Eric Beaudoin; 3 травня 1980, Оттава, Онтаріо) — канадський хокеїст, нападник.

Див. також 

 Балдуїн